Multiple Subscriber Number – usługa w sieciach Integrated Services Digital Network
 MSN (portal internetowy) – zestaw serwisów internetowych firmy Microsoft
 MSN Messenger – komunikator internetowy firmy Microsoft
 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych w Rosji